Слов'яногірськ:
 назва міста Святогірська з 1964 по 2003 роки
 назва залізничної станції Святогірськ з 1970 по 2003 роки